Diurodrilus westheidei är en ringmaskart som beskrevs av Kristensen och Niilonen 1982. Diurodrilus westheidei ingår i släktet Diurodrilus och familjen Diurodrilidae. Arten har ej påträffats i Sverige. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
westheidei